Chlerogella är ett släkte av bin. Chlerogella ingår i familjen vägbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vägbin
Chlerogella